Bernard Williams est le nom de diverses personnalités :
 Bernard Williams (1929-2003) est un philosophe anglais.
 Bernard Williams (1908-2004) est un footballeur irlandais.
 Bernard Williams (1978-) est un athlète américain.